Холандија је на Дечјој песми Евровизије учествовала свих 20 пута, дебитујући на првом такмичењу које се одржало у Копенхагену, 2003.

Учесници

Организовање Дечје песме Евровизије 

Дечја песма Евровизије по државама
Холандска музика